Helsinki-Konvention bezieht sich auf die 
 Helsinki-Konvention (1974) zum Schutze der Ostsee
 Helsinki-Konvention (1992) zum Schutze der Ostsee
 Deklaration von Helsinki (ab 1964) zu Ethischen Grundsätzen für die medizinische Forschung am Menschen
 Deklaration von Helsinki zur Patientensicherheit in der Anästhesiologie (2010)